EER est un sigle qui peut désigner :
 Espace européen de la recherche, un concept créé par la Communauté européenne pour décrire sa politique en matière de recherche et d'innovation ;
  (en français, coefficient d'efficacité énergétique) ;
  Estrogen Related Receptor (en français, récepteur nucléaire orphelin EER) ;
  Enhanced Entity-Relationship (en français, modèle entité-association étendu), une description de haut niveau de modèles conceptuels de données étendus ;
 épuration extra rénale, en médecine.